Borba – miasto w Brazylii
 Borba – miasto w Portugalii
 Borba – portugalskie nazwisko
 Borba – jugosłowiańska i serbska gazeta

Ludzie o nazwisku Borba:
 Emilinha Borba – brazylijska aktorka i piosenkarka
 George Borba – izraelski piłkarz
 Kuki, wł. Sílvio Luiz Borba da Silva – brazylijski piłkarz
 Rivaldo, wł. Rivaldo Vitor Borba Ferreira – brazylijski piłkarz

Zobacz też 
 Telêmaco Borba
 prałatura terytorialna Borba